Komeet Hale-Bopp
 Hail Bop, een single van de Schotse indieband Django Django